Іржавецька сільська рада — Чернігівська область, Ічнянський район
 Іржавецька сільська рада — Чернігівська область, Носівський район